Drugo izdanje Ljetne lige prvaka, održano u kolovozu 1970. godine je osvojila Vojvodina iz Novog Sada.

Ljestvica

Izvori 
 strategija.org Fudbalski turniri: Letnja liga šampiona, pristupljeno 21. rujna 2014.

1970